

Abbreviazioni
 HbA – emoglobina dell'adulto
 HBA – Hood By Air
 HBA – Hydraulic Brake Assist

Codici 
 HBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hobart, Hobart (Tasmania), Australia
 HBA – Hot Bird TV Awards – premio internazionale per i migliori canali televisivi tematici via satellite

Informatica 
 Host Bus Adapter – scheda d'espansione per l'interconnessione in rete tra computer e/o periferiche